

Adjectif 
Natural, utilisé comme adjectif, signifiant naturel en anglais, peut désigner : 
 Natural, un langage de programmation ;
 Иatural, un album du groupe japonais Orange Range sorti en 2005 ;
 Natural, une chanson du groupe américain Imagine Dragons sortie en 2018 ;
 La notation musicale bécarre.

Patronyme 
 Albert Natural (1804-1884), personnalité politique suisse.